Die Football League First Division 1938/39 war die 47. Saison der höchsten englischen Fußballliga und gleichzeitig die letzte vollständige Spielzeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des offiziellen Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme in der Saison 1946/47 nach sich zog. Sie begann am 27. August 1938 und endete am 6. Mai 1939.

Der FC Everton gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Wolverhampton Wanderers seine mittlerweile fünfte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Aston Villa und Manchester United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Birmingham und Leicester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Saison 1946/47 durch die beiden Zweitligaaufsteiger Blackburn Rovers und Sheffield United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||27
||26
||23
||29
||23
||29
||24
||20
||26
||22
||20
||27
||24
||28
||28
||21
||26
||26
||25
||32
||21

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1938/39 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler des FC Everton hatten am Ende der Saison insgesamt 2416 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1938-39 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1938/39
Fußballsaison 1938/39